Има няколко фигури от Античността с името Приск (Priscus):

 Тарквиний Приск, (616-579 пр.н.е.) легендарен римски цар
 Когномен на фамилията Сервилии:
 Публий Сервилий Приск Структ, консул 495 пр.н.е.
 Квинт Сервилий Приск Структ, началник на конницата 494 пр.н.е.
 Спурий Сервилий Приск (консул 476 пр.н.е.), консул 476 пр.н.е.
 Квинт Сервилий Приск, консул 468 и 466 пр.н.е.
 Публий Сервилий Приск, консул 463 пр.н.е.
 Спурий Сервилий Приск (цензор), цензор 378, консул 372 пр.н.е.

Други:
 Приск, римски гладиатор от края на 1 век
 Церелий Приск, наместник в Римска Британия през 170 г.
 Гай Юлий Приск, († 249) преториански префект; брат на император Филип I Араб
 Приск (узурпатор), защитник на град Филипополис при битката с готите; издигнат за антиимператор (251)
 Гай Хелвидий Приск, филофос стоик, претор 70 г.
 Приск, историк и философ от 5 век
 Приск Атал, узурпатор (409 и 414) на Източната Римска империя
 Приск (генерал), († 613) зет на император Фока